Kampungsawah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kampungsawah, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kelurahan Kampungsawah, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar